Ready or Not steht für:

 Ready or Not, Originaltitel von Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot, ein US-amerikanischer Horrorthriller (2019)
 Ready or Not (Fugees-Lied), ein Lied der Hip-Hop-Gruppe Fugees
 Ready or Not (Lou-Gramm-Album), ein Album des US-amerikanischen Rock-Sängers Lou Gramm
 Ready or Not (Lou-Gramm-Lied), den Titeltrack dieses Albums
 Ready or Not (R.I.O.-Album), ein Album des deutschen Dance-Projekts R.I.O
 Ready or Not (R.I.O.-Lied), den Titeltrack dieses Albums
 Ready or Not (Computerspiel), ein Ego-Shooter von VOID Interactive

Ready or Not ist außerdem:
 der Originaltitel des US-amerikanischen Films Ready for Hangover
 der Originaltitel des kanadischen Jugendserie Amanda und Betsy